Aleksandra Dunin-Wąsowicz (1932-2015), archeolog, profesor PAN
 Jan Dunin-Wąsowicz (1890–1936), pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jan Kanty Dunin-Wąsowicz, łowczy stężycki w latach 1771-1793
 Bolesław Dunin-Wąsowicz (1894–1919), oficer Wojska Polskiego
 Cyprian Dunin-Wąsowicz, w  2 poł. XVIII wieku podczaszy radomski, cześnik radomski, łowczy opoczyński, konsyliarz województwa sandomierskiego w konfederacji targowickiej
 Władysław Dunin-Wąsowicz (1887-1950), dziennikarz, publicysta, major Wojska Polskiego
 Krzysztof Dunin-Wąsowicz (1923–2013), historyk, varsavianista
 Paweł Dunin-Wąsowicz (1967–), dziennikarz, publicysta, krytyk literacki
 Stanisław Dunin Wąsowicz (1785–1864), generał brygady powstania listopadowego
 Teresa Dunin-Wąsowicz (1926-2004), historyk, mediewistka
 Zbigniew Dunin-Wąsowicz (1882–1915), dowódca wojskowy, rotmistrz Legionów Polskich
 Zbigniew Dunin-Wąsowicz (1923–1944), pseud. Dunin, powstaniec warszawski, poległ 10 września

Zobacz też 
 Dunin